In 1995 werd het 72ste Campeonato Sergipano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Sergipe. De competitie werd georganiseerd door de FSF en werd gespeeld van 5 maart tot 28 december. Sergipe werd kampioen. Vanaf dit seizoen werd het drie punten per overwinning systeem ingevoerd.

Eerste toernooi

Eerste fase
De eerste plaats krijgt drie bonuspunten voor de finaleronde, de tweede plaats twee.

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de finale werden er verlengingen gespeeld en daarna strafschoppen (tussen haakjes weergegeven). De winnaar kreeg twee bonuspunten voor de finaleronde.

Tweede toernooi

Eerste fase
De eerste plaats krijgt drie bonuspunten voor de finaleronde, de tweede plaats twee. 

Play-off voor eerste plaats

Tweede fase
In geval van gelijkspel in de finale werden er verlengingen gespeeld en daarna strafschoppen (tussen haakjes weergegeven). De winnaar kreeg twee bonuspunten voor de finaleronde.

Totaalstand

Finaleronde

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Sergipano
Ser